Александр Валентинович Белоглазов (, пос. Русская Беденьга, Ульяновская область) — Заслуженный мастер спорта России,  «Заслуженный тренер России».

Абсолютный рекордсмен мира в дисциплине классического парашютизма по точности приземления (106 приземлений подряд без отклонения). Победитель Олимпийского кубка, чемпион мира, дважды Чемпион Европы, СССР и России, ВС СССР (РФ), ВДВ, Чемпион и призер СКДА, победитель и призер Всемирных воздушных Игр, Кубков мира и Европы, Рекордсмен Мира, Европы, СССР, России.-->

По мнению Международного музея парашютного спорта (США) является одним из самых титулованных парашютистов России.

Исполнитель легендарного прыжка с баяном c участием Russia 8-way team.

Совершил более 17 000 парашютных прыжков.

Биография 
Родился 2 марта 1954 года, поселке Русская Беденьга, Ульяновская область

31 января 1974 года — совершил первый прыжок с парашютом в Ульяновском учебном авиационном центре ДОСААФ с парашютной системой Д-1-8 на принудительное раскрытие, из самолета Ан-2, с высоты 800 метров.

Служба в армии 
Несмотря на рекомендательные письма от инструкторов начальнику Парашютно-десантной службы Д. А. Инкину в Куйбышев для призыва в ВВС в спортивную парашютную команду, в спортивную команду принят не был по причине малого количества прыжков. Через военкомат, рядовым бойцом призвался в Воздушно-Десантные войска (ВДВ) и уехал служить в Молдавию, в город Кишинев.

При прохождении службы в 300 ВДП в разведроте при поддержке спортсменов и наставников Старикова Германа Дмитриевича, Стариковой Аллы Александровны, Бавыкину Е. И. (нач. команды с 1974 по 1976 год) Белоглазова зачислили в спортивную команду «Буря» 98-й Свирской ВДД, дислоцируемую на базе ОБДО в городе Болграде Одесской области, Украина.

Образование 
 Поступил в Ленинградскую академию по тренерскому профилю, успешно окончил ВУЗ, получил специальное высшее спортивное образование и классификацию «Тренер Высшей квалификации».

Должности 
 После окончания ВУЗа получил очередное воинское звание и переведен в Центральный спортивный парашютный клуб Воздушно-десантных войск (ЦСПК ВДВ) на должность командира 2 звена «Групповой акробатики».
 с 1990 год — тренер сборной команды вооруженных сил.
 с 1992 год — старший тренером сборной команды России по групповой акробатике.
 Был назначен старшим тренером сборной команды ВДВ, Вооруженных сил и сборной России (с 1992 года) по парашютной групповой акробатике.
 Благодаря инициативе Владимира Борисовича Гурного (ЗМС СССР), Александра Ивановича Волкова (нач. ЦСПК ВДВ), Юрия Николаевича Майорова (ВВС), а также «Инициативной группы» в лице Александра Белоглазова, Евгения Бровкина (ЦСПК ВДВ), Василия Младинова (ВВС), Эдика Эскандерова (ПВО), началось движение в сторону «легализации» парашютной групповой акробатики и создания сборных команд: сначала на уровне Вооруженных сил, а затем — на государственном уровне (СССР). 18 марта 1982 года указом ЦК ДОСААФ СССР, парашютная групповая акробатика была официально признана одним из направлений парашютного спорта.
 Организатор и главный тренер Рекордов России и Рекордов Мира по парашютной групповой акробатике в классе «Большие формации» и «Большие формации с перестроением»
 Член команды «World Team».

Награды и звания 
 2015 год — включен в список «Skydiving Hall of Fame» — символический Зал Славы парашютизма (Создан в 2010 году при непосредственной частной поддержке экс-президента США, летчика и парашютиста Джорджа Буша-старшего, музей включает в свои почётные списки тех, кто посредством собственного лидерства, внедрения инноваций и установления выдающихся достижений в прошлом и настоящем, вдохновляет скайдайверов по всему миру и служит личным примером для грядущих поколений парашютистов);
 Заслуженный Тренер России;
 Заслуженный мастер спорта России;
 Дважды Мастер Спорта Международного Класса по классическому парашютизму и парашютной групповой акробатики;
 1978 год — абсолютный рекордсмен мира в дисциплине классического парашютизма по точности приземления (совершил 106 приземлений подряд без отклонения);
 Победитель Олимпийского кубка;
 Чемпион мира;
 Дважды Чемпион Европы, СССР и России, ВС СССР (РФ), ВДВ;
 Чемпион и призер СКДА;
 Победитель и призер Всемирных воздушных Игр;
 Победитель и призер Кубков мира и Европы;
 Рекордсмен Мира, Европы, СССР, России.

Достижения в роли спортсмена 
 1974 год — на первых областных соревнованиях по парашютному спорту стал первым в своем разряде.
 1985 год — в составе команд 4-way и 8-way впервые удалось участвовать на Чемпионат Мира в Югославию. Команда-восьмерка, состоящая из представителей всех ведомств, заняла почетное 4 место и получила приз «За лучший дебют в истории соревнований». В поездке на ЧМ (дебют), сборная команда СССР добиралась до Югославии двое с половиной суток на электричках и автобусах, с многочисленными пересадками, и прибыла на Чемпионат Мира с двухдневным опозданием. Но американцы, на тот момент бессменные чемпионы, настояли на том, чтобы дождаться русскую команду-дебютанта (особенно восьмерку); остальные команды на тот момент уже отпрыгали все тренировочные прыжки и ждали команду СССР.
 1978 год — установил абсолютный Мировой рекорд мира по точности приземления (106 приземлений подряд без отклонения) в Фергане.
 1996 год — в Анапе была собрана формация-297 человек отделением с 4 вертолетов Ми-26, что стало неофициальным рекордом, мировым достижением.

Достижения в роли тренера 
После возвращения с Чемпионата мира 1985 года было принято решение о создании ведомственной команды-восьмерки (ВДВ) для участия в открытых чемпионатах Вооруженных сил и чемпионатах СССР по групповой акробатике. За всю историю «знаменитой восьмерки ВДВ» с участием Александра Белоглазова (с 1986 года), ниже 3-го места на Чемпионатах мира и ниже 1-го места внутри СССР (России) команда никогда не занимала.

 1988 год — в Фергане был установлен Национальный Рекорд в классе Большие формации: 85-way с высоты 4200 метров с трёх вертолетов Ми-6.
 1989 год — в Испании был проведен Олимпийский кубок, где российская команда-восьмерка по групповой акробатике выиграла у сборной США и Франции. Это была «Олимпийская» проба для групповой акробатики, так как были поданы документы на включение парашютной групповой акробатики в список олимпийских видов спорта.
 1988 год — в Сеуле на олимпиаде был совершен первый показательный прыжок — формация в виде олимпийских колец.
 1994 год — в Чехословакии «World Team», организация знаменитого B. J. Worth’а, организует формацию 222-way с самолетов Ан-12 и два Ан-26. Была построена фигура из 216 человек, но её не утвердили как официальный рекорд (в фигуре кем-то из был неправильно выполнен один захват).
 2006 год — в Таиланде при участии Александра Белоглазова был установлен Мировой рекорд — 400-way.
 2018 год — Организатор рекорда 2018: 222-way с 1-2 перестроениями.

См. также 
 Классический парашютизм
 Большие формации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Первый русский в Зале Славы парашютизма — на сайте skycenter.aero — коммерческая организация.
 Награждение Александра Белоглазова в Зале Парашютной Славы — на сайте youtube.com

 Alexander Beloglazov Skydivingmuseum.org — на сайте skydivingmuseum.org
 Интервью Skycenter.ru c Александром Белоглазовым — на сайте skycenter.aero
 Официальный сайт Александра Белоглазова — на сайте belyway.ru
 Официальный сайт Андрея Веселова — на сайте skyphoto.ru
 Рекорд Мира 2017. Коломна (видео) — на сайте youtube.com
 Новый рекорд по парашютной акробатике — на сайте телеканала НТВ
 Парашютный спорт — на сайте ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

Чемпионы России по парашютному спорту